Der NiL Verlag ist ein Buchverlag für „interkulturelle Frauenliteratur“ mit Sitz in Berlin. Der Verlag wurde 2006 gegründet. Er versteht sich nach eigener Angabe als Vermittler zwischen verschiedenen Kulturen.

Autorinnen
Der Verlag verlegt Werke von Autorinnen wie Monika Dieck, Stefanie Golisch, Katharina Hartwell, Sandra Hlawatsch, Stefanie Kißling, Sonja Kranzhoff, Piyale Madra, Susanna Piontek, Eva von Redecker, Ewa Skowronski, Akdemir Udenta, Barbara Unger-Wiplinger und Inga Louisa Wolff.

Weblinks 
 Offizielle Internetseite

Einzelnachweise 

Buchverlag (Deutschland)
Verlag (Berlin)
Frauen und Literatur
Gegründet 2006